Acanthogobius — рід риб родини Оксудеркових (Oxudercidae).

Види 
Містить такі види:
 Acanthogobius elongatus (Ni and Wu, 1985)
 Acanthogobius flavimanus (Temminck and Schlegel, 1845)
 Acanthogobius hasta (Temminck and Schlegel, 1845)
 Acanthogobius insularis (Shibukawa and Taki, 1996)
 Acanthogobius lactipes (Hilgendorf, 1879)
 Acanthogobius luridus Ni and Wu, 1985

Посилання 

Gobionellinae
Роди риб